Fernando I, Grão-Duque da Toscana (1549-1609) — cardeal e depois Grão-Duque da Toscana  
 Fernando II de Médici (1610-1670) — Grão-Duque da Toscana 
 Fernando de Médici, Grão-príncipe da Toscana (1663-1713) — Grão-Príncipe da Toscana 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história